

Села 
 Катеринівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Долинська міська громада (в минулому — Долинський район)
 Катеринівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Катеринівська сільська громада